Дорожкина — название рек:

Россия 
 Дорожкина (приток Губистой) — река.
 Дорожкина (приток Песчанки) — река.